Kom ou kôm peut désigner :
 kôm, une colline de débris (un kôm est le résultat des strates successives d'une cité qui s'accumulèrent les uns sur les autres au cours des siècles)
 kom, un mets de la cuisine béninoise ;
 Kom, un peuple du Cameroun.

Langues 
Kom peut désigner plusieurs langues :
 kom, langue kuki-chin parlée en Inde ;
 kom, langue des Grassfields parlée au Cameroun ;
 komi, langue parlée en Russie dont le code est kom selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Patronyme 

 Ambroise Kom (1946-), écrivain et chercheur camerounais ;
 Anton de Kom (1898-1945), combattant de la résistance du Suriname ;
 Franck Kom (1995-), footballeur camerounais ;
 Mary Kom (1983-), boxeuse indienne.

Sigle 
KoM est un sigle qui peut désigner :
 King of the Mountains (en français, Grand Prix de la montagne), un classement récompensant le meilleur grimpeur d'une course cycliste.

Toponyme 

 Kom, un village du Cameroun ;
 Kom, une localité de Croatie située dans la municipalité de Gračac, comitat de Zadar.